Las siguientes fortificaciones reciben el nombre de castillo de Agüero:

Castillo de Agüero, situado en la comunidad autónoma de Cantabria, España.
Castillo de Agüero, situado en la provincia de Palencia, España.

 Nombres similares
Castillo de los Mallos de Agüero, situado en la comunidad autónoma de Aragón, España.
Torre de Agüero, situado en la comunidad autónoma de Cantabria, España.